Das Revolution Technologies Pro Tennis Classic 2017 war ein Damen-Tennisturnier in Indian Harbour Beach. Das Sandplatzturnier war Teil des ITF Women’s Circuit 2017 und fand vom 11. bis 16. April 2017 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s Circuit 2017
Tennisturnier in Indian Harbour Beach